Эгген () — норвежская фамилия. Известные носители:
 Эгген, Дан (род. 1970) — норвежский футболист и футбольный тренер.
 Эгген, Йермунд (1941—2019) — норвежский лыжник.
 Эгген, Нильс Арне (1947—2022) — норвежский футболист и тренер.
 Эгген, Олин (1919—1998) — американский астроном.
 Эгген, Тургрим (род. 1958) — норвежский писатель, журналист и музыкант.